Три корабля Королевского флота назывались HMS Adamant ():

 HMS Adamant — 50-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1780; переведен на рейдовую службу в 1809; разобран в 1814.
 HMS Adamant — плавучая казарма; спущена на воду в 1911; продана в 1932.
 HMS Adamant (A164) — плавучая база подводных лодок; спущена на воду в 1940; отправлена на слом в 1970.

См. также 
 HMS Lily (1915) — шлюп типа Acacia; переименован в HMS Adamant II в 1930, продан в тот же год.
 RMAS Adamant — малый тендер подводных лодок и разъездная баржа вспомогательного флота; спущен на воду в 1992; в строю.